ФК Моравац се може односити на више фудбалских клубова:

 ФК Моравац Врбовац, клуб из Врбовца код Витине
 ФК Моравац Горње Видово, клуб из Горњег Видова код Параћина
 ФК Моравац Мрштане, клуб из Мрштана код Лесковца
 ФК Моравац Печењевце, клуб из Печењевца код Лесковца
 ФК Моравац Топоница, клуб из Топонице код Гаџиног Хана
 ФК Моравац Чечина, клуб из Чечине код Дољевца

Види још 
 ФК Морава